Schilck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Paul Schilck (1668–1745), österreichischer Steinmetzmeister des Barock, Richter in Kaisersteinbruch
 Johann Thomas Schilck (1659–1709), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barocks